Centre Culturel Franco-Nigérien steht für:

 Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch, Kulturzentrum in Niamey in Niger
 Centre Culturel Franco-Nigérien de Zinder, Kulturzentrum in Zinder in Niger